Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Apia International Sydney 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Januar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Sydney